

Biologia 
 LAL (Limulus Amebocyte Lysate) –  estratto acquoso proveniente dagli amebociti del Limulus polyphemus

Codici 
 LAL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Regional, Lakeland (Florida), Stati Uniti

Medicina 
 LAL (Leucemia linfoblastica acuta) -

Sport 
 LAL (Los Angeles Lakers) – franchigia della National Basketball Association

Televisione 
 Lal - personaggio immaginario dell'universo fantascientifico di Star Trek